Gens de la Lune (titre original : Steel Beach) est un roman de John Varley publié en 1992.
 Gens de la Lune est un groupe de rock progressif français formé en 2005 par Francis Décamps.
Gens de la Lune est le premier album studio de ce groupe sorti en 2009.